Niederwinden heißen folgende Orte:

in Deutschland:
Niederwinden (Winden), Dorf in der Gemeinde Winden im Elztal im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
Niederwinden (Rot am See), Weiler in der Gemeinde Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg